Sono Cairo Audio & Video é uma gravadora da Egito. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras do Egito
Membros da IFPI